achternaam
 Josiah Royce (1855-1916), een Amerikaans filosoof en historicus.
 Henry Royce (1863-1933), mede-oprichter van Rolls-Royce Limited.
voornaam
 Royce D. Applegate (1939–2003), een Amerikaanse acteur en scenarioschrijver.
 Royce Da 5'9" (1977), een Amerikaanse rapper.
 Royce Ryton (1924–2009), een Engels toneelschrijver.
 Royce Tostrams (1951), een Nederlands beursanalist.
anderen
 Rolls-Royce, reeks automobiel-, vliegtuig- en bedrijfsnamen.
 Rose Royce, een Amerikaanse R&B-groep.
 Royce (1994), een film uit 1994 van Rod Holcomb